Рижівка — село в Україні, Сумській області, Білопільському районі.
 Рижівка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.